Politische Hauptverwaltung ist die Bezeichnung für die oberste Parteiorganisation innerhalb der Armee eines sozialistischen Landes. Diese Organisationen dienten der Durchsetzung der „führenden Rolle der kommunistischen Partei“ innerhalb des Militärs der jeweiligen Länder:

 Politische Hauptverwaltung (NVA), bis 1961 Politische Verwaltung (PV), dann Politische Hauptverwaltung (PHV), Abteilung im Ministerium für Nationale Verteidigung der DDR
 Politische Hauptverwaltung (KVP), Kasernierte Volkspolizei
 Politische Hauptverwaltung (Polnische Volksarmee) (polnisch: Główny Zarząd Polityczno-Wychowawczy Wojska Polskiego), existierte von 1944 bis 1989 in der Polnischen Volksarmee
 Politische Hauptverwaltung (Rote Armee) (russisch: Главное политическое управление Красной Армии), politische Hauptverwaltung der Roten Armee in der Sowjetunion
 Politische Hauptverwaltung (Volksbefreiungsarmee) (chinesisch: 总政治部), Hauptpolitorgan der Zentralen Militärkommission in der chinesischen Volksbefreiungsarmee